Amar kan syfta på:
 Amar (sång) – portugals bidrag till Eurovision Song Contest 2005
 Amar Dhanjal (1982–), brittisk sångare